Кали́нівка () — село в Україні, у Хмельницькому районі Хмельницької області. Населення становить 3 осіб. Орган місцевого самоврядування — Малоклітнянська сільська рада.

Історія 

До 2016 року село носило назву Чапаєвка.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Калинівка 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району
Села, перейменовані в рамках декомунізації